Хазано́вич — еврейская фамилия (от хазан — синагогальный кантор).

 Хазанович, Амалия Михайловна (1912—1986) — первый учитель Таймырского полуострова, исследователь Севера.
 Хазанович, Иосиф Аронович (1844—1919) — еврейский общественный деятель, врач, библиофил.
 Хазанович, Ольга Семёновна (в замужестве Балтажи; род. 1970) — украинская и советская шашистка.
 Хазанович, Теодор Натанович (1927—2010) — советский физик.
 Хазанович, Энгель Самуилович (род. 1932) — российский экономист.
 Хазанович, Юрий Яковлевич (1913—1969) — советский прозаик и сценарист.

См. также 
 
 
 Хазанавичус, Мишель (род. 1967) — французский кинорежиссёр.
 Хазанавичус, Серж (Serge Hazanavicius; род. 1963) — французский киноактёр, брат М. Хазанавичуса.